Ostthüringer Zeitung, diari publicat a Gera, a l'estat de Turíngia (Alemanya)
 otz també és el codi ISO 639-3 de l'otomí Ixtenco, llengua variant de l'otomí parlada a l'estat de Tlaxcala, a Mèxic